Hokej na lodzie
 Bundesliga mężczyzn – dawna najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – dawna druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Koszykówka
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Piłka nożna
 Bundesliga kobiet – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa austriacka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Piłka ręczna
 Bundesliga kobiet – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Bundesliga mężczyzn – druga austriacka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Piłka siatkowa
 Bundesliga kobiet – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Rugby union
 Bundesliga kobiet – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Szachy
 Bundesliga kobiet – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga niemiecka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga niemiecka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa austriacka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga austriacka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Bundesliga kobiet – najwyższa austriacka klasa rozgrywkowa kobiet
 2. Bundesliga kobiet – druga austriacka klasa rozgrywkowa kobiet
 Bundesliga mężczyzn – najwyższa szwajcarska klasa rozgrywkowa mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn – druga szwajcarska klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Bundesliga – najwyższa niemiecka klasa rozgrywkowa w żużlu